Хоррамдарре:

 Хоррамдарре — город на северо-западе Ирана, в провинции Зенджан.
 Хоррамдарре — одна из 7 областей (шахрестанов) иранской провинции Зенджан.